John Blund kan syfta på:

 John Blund – ett sömnväsen i skandinavisk tradition
 John Blund (saga) – en saga av den danske författaren H.C. Andersen från 1841, originaltitel Ole Lukøje
 John Blund (TV-program) – ett tyskt animerat barnprogram, originaltitel Sandmännchen

Se även 
 Sandmannen